Stati Uniti d'America
 Alvord – città della Contea di Lyon, Iowa
 Alvord – città della Contea di Wise, Texas